Захаренки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Захаренки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Захаренки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.